Промо́утер (от  «продвигать, содействовать, активизировать») может означать:

 Промоутер (реклама) — частное лицо или группа лиц, занимающаяся целенаправленной рекламой товара.
 Клубный промоутер — занимается организацией и проведением вечеринок в ночных клубах на определённых условиях.
 Спортивный промоутер — организатор в профессиональном спорте, личный менеджер известных спортсменов, организатор спортивного соревнования, матча.
  — частное лицо или компания, ответственные за организацию концертных туров или специальных выступлений на мероприятиях.

См. также 
 Промоушен

Примечания